Anya – variante del nome proprio di persona femminile Anja
Anya – varietà di patata
Anya – musical di Broadway del 1965
Anya Jenkins – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
Anya – cantante rumena
Anya Savenlovich – personaggio DC Comics, Lanterna Verde a difesa della Terra
Anya Alstreim – personaggio della serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion ed opere derivate

Pagine correlate
Ania